La familia Aguilar Márquez Barraza, también conocida como dinastía Aguilar, es una familia mexicana que se destaca en los campos del entretenimiento. Iniciada por Jesús Aguilar Aguilar, mexicano nacido en Tayahua, y María Ángela Márquez Barraza Valle, nacida en Ocaña, Colombia; la familia está formada por sus hijos Josefina y José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, así como su descendencia.

Trasfondo familiar 
La familia se fundó en México, sin embargo, distintos integrantes de la dinastía como Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar tienen origen también en Argentina y los Estados Unidos (ya sea por nacimiento o ascendencia).

Árbol genealógico 

Jesús Aguilar Aguilar,  María Ángela Márquez Barraza Valle
Antonio Aguilar ( 17 de mayo de 1919),  Flor Silvestre ( 16 de agosto de 1930)
Antonio Aguilar, Jr. ( 9 de octubre de 1960),  Susana Carrillo
Majo Aguilar ( 7 de junio de 1994)
Susana Aguilar ( 7 de junio de 1994)
Pepe Aguilar ( 7 de agosto de 1968), anteriormente en una relación con Carmen Treviño
Emiliano Aguilar ( octubre de 1992)
 Aneliz Álvarez Alcalá ( 7 de diciembre de 1977)
Aneliz Aguilar ( 7 de abril de 1998)
Leonardo Aguilar ( 15 de agosto de 1999)
Ángela Aguilar ( 8 de octubre de 2003)
Josefina Aguilar,  Agustín Pineda
Guadalupe Pineda ( 23 de febrero de 1955), anteriormente en una relación con Alfredo Gurrola ( 11 de agosto de 1943)
Mariana Gurrola Pineda,  Gabriel Ávalos Flores 
Bruno Ávalos Gurrola
Alonso Ávalos Gurrola

Véase también 
 Época de Oro del cine mexicano
 Música regional mexicana
 Ranchera

Referencias 

Familia Aguilar